Leonhard Blumer ist der Name folgender Personen: 

* Leonhard Blumer (Politiker) (1844–1905), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Leonhard Blumer (Missionar) (1878–1938), estnischer Missionar und Afrikanist